Velika nagrada Belgije 1930 je bila druga neprvenstvena dirka Grandes Épreuves v sezoni Velikih nagrad 1930. Odvijala se je 20. julija 1930 na dirkališču Spa-Francorchamps.

Rezultati

Dirka

|-
! 1
| 9
|  Louis Chiron
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T35C
| 40
| 5:08:34
| 1
|-
! 2
| 8
|  Guy Bouriat
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T35C
| 40
| +1:00
| 11
|-
! 3
| 7
|  Albert Divo
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T35C
| 40
| +5:20
| 9
|-
! 4
| 4
|  Arthur Duray
| Automobiles Ariès
| Ariès
| 40
| +13:52
| 8
|-
! 5
| 1
|  Goffredo Zehender
| SA des Automobiles Impéria Exelsior
| Impéria
| 40
| +16:45
| 6
|-
! 6
| 5
|  Charles Montier
| Privatnik
| Montier Speciale
| 40
| +21:56
| 13
|-
! 7
| 2
|  Jerome Ledure
| SA des Automobiles Impéria Exelsior
| '''Impéria
| 40
| +33:13
| 7
|-
! Ods
| 19
|  Henri Stoffel
| Privatnik
| Peugeot 174S
| 39
| Brez goriva
| 14
|-
! Ods
| 12
|  Joseph Reinartz
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 39
| Brez goriva
| 4
|-
! Ods
| 6
|  Ferdinand Montier
| Privatnik
| Montier Speciale
| 39
| Brez goriva
| 5
|-
! Ods
| 18
|  Franz Gouvion
| Privatnik
| Lombard AL3
| ?
| Brez goriva
| 10
|-
! Ods
| 3
|  Michel Doré
| SA des Automobiles Impéria Exelsior
| Impéria
| 28
| 
| 2
|-
! Ods
| 16
|  Max Thirion
| Privatnik
| Bugatti T35
| 27
| 
| 3
|-
! Ods
| 20
|  Emil Cornet
| Privatnik
| Bugatti T35
| 13
| 
| 15
|-
! Ods
| 17
|  Emile Burie
| Privatnik
| Georges Irat A6
| 8
| 
| 12
|-
! DNS
| 10
|  Abel Blin d'Ormont
| Privatnik
| Bugatti T35
| 
| 
|-
! DNS
| 11
|  Ernest André
| Privatnik
| Bugatti T35
| 
| 
|-
! DNS
| 14
|  Georges Bouriano
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 
| 
|-
! DNS
| 15
|  »Mascio«
| Privatnik
| Bugatti T35
| 
| 
|-
! DNS
| 21
|  Fernand Delzaert
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 
| 
|}

Viri

 
 

1930
Sezona Velikih nagrad 1930